

Discografía

Discos oficiales

Enlaces externos 
 Sitio oficial del Siempreterno
 El Siempreterno en Canary Records You Tube
 
 El Siempreterno en Facebook

Referencias 

Grupos de rock de Argentina